Gatorade (merk), merk sportdrank, sponsor van onder andere:
 Gatorade (wielerploeg), later Team Polti
 Gatorade-Bianchi, wielerploeg in 1993
 Gatorade-Chateau d'Ax, wielerploeg in 1991-1992
 Gatorade Cup (2005/2006), later KNVB beker
 Gatorade Cup beloften (2005/2006), later KNVB beker beloften
 Gatorade Cup (vrouwen) (2005/2006), later KNVB beker voor vrouwen
 Gatorade Cup voor amateurs (2005/2006), later KNVB beker voor amateurs
 Gatorade Duel (2005-2012), NASCAR-races, nu Budweiser Duel